Chotówka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim
 Chotówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim